Procle (; ) és un nom romà i força estès en el món grec. Prové del cognomen Pròcul (que al seu torn prové del praenomen Pròcul) i començà a ser emprat com a prenom els primers segles del primer mil·lenni dC. En canvi, la semblança amb el nom grec Procles és casual, car no estan relacionats.

Entre els personatges anomenats Procle més rellevants hi ha els següents:
 Procle de Règium, metge grec del .
 Procle, mosaicista romà dels temps d'August.
 Largí Procle, astròleg i endeví del  dC.
 Procle de Mal·los, filòsof estoic grec probablement del .
 Eutiqui Procle, gramàtic romà del .
 Procle, religiós romà del  seguidor de Montà.
 Procle de Nàucratis, orador grec del .
 Procle, prefecte de Constantinoble executat el 389.
 Procle de Constantinoble, sant grec del , patriarca de Constantinoble.
 Procle el Successor, filòsof grec del  considerat el successor de Plató.
 Procle Eneròcrit, endeví i inventor bizantí del .
 Procle de Laodicea, escriptor grec.
 Procle de Pozzuoli, màrtir